Příjmení Foldyna nosí více významných osobností:

 Aleš Foldyna (* 1967) – český fotbalista, záložník
 Jan Foldyna (* 1956) – český politik a podnikatel
 Jaroslav Foldyna (* 1960) – český politik
 Oldřich Foldyna (* 1921) – český fotbalista, obránce

Externí odkazy 
 

Česká příjmení